Koblmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Koblmüller (1946–2015), österreichischer Bergsteiger 
 Sandra Koblmüller (* 1990), österreichische Triathletin